Атаро́т ()

 Атарот — библейское название нескольких городов в Палестине.

Топонимы
 Атарот — израильский аэропорт на севере от Иерусалима.
  — посёлок к северу от Иерусалима.
 Бней-Атарот — посёлок в центральной части Израиля, между городом Йехуд и аэропортом Бен-Гурион.